2 miejscowości w Polsce: 
 Wapnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Międzyzdroje 
 Wapnica – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Suchań
 wapnica nerek